For the Masses () — трибьют-альбом, состоящий из песен группы Depeche Mode, написанных Мартином Гором и исполненных разными исполнителями. Вышел 4 августа 1998 года в США на лейбле 1500 Records. Альбом попал в американский чарт Billboard 200 и в двадцатку лучших в национальном альбомном чарте Германии, благодаря чему считается лучшим трибьютом этой группе за всё время.

Об альбоме 
Проект был запущен участником группы   в сотрудничестве с менеджером God Lives Underwater  и Филипом Блэйном из лейбла 1500 Records (так назывался лейбл A&M Records до 2001 года) и привлёк широкий спектр артистов и групп, таких как The Cure, The Smashing Pumpkins, Deftones, Rammstein и . Nine Inch Nails, Мэрилин Мэнсон и Foo Fighters также хотели сделать записи, но график работы не позволил им принять участие в проекте. Мэнсон, желавший записать кавер-версию песни «Personal Jesus», осуществил это намерение позже в своём альбоме лучших хитов Lest We Forget: The Best Of, вышедшем в 2004 году.

Название трибьюта заимствовано из названия альбома 1987 года Music for the Masses, его обложка также содержит отсылку к этому альбому — изображение уличных громкоговорителей. Фотографии для обложки и буклета были сделаны Мартином Эткинсом, оформившим некоторые из ранних релизов группы, в том числе и альбом Music for the Masses, и снявшим для группы два видеоклипа.

Версия песни «Never Let Me Down Again», исполненная группой The Smashing Pumpkins, впервые появилась в качестве би-сайда к их синглу 1994 года «Rocket».

Rammstein выпустили свою версию песни «Stripped» также в качестве сингла. На песню режиссёром Филипом Штольцем был снят видеоклип со спорным сюжетом, содержащий отрывки из пропагандистского документального фильма 1936 года «Олимпия», повествующего об Олимпийских играх 1936 года, проводившихся в Берлине, в то время — в нацистской Германии. Сингл занял 14-е место в немецком сингл-чарте.

Билли Корган из The Smashing Pumpkins исполнил песню «Never Let Me Down Again» вместе с Depeche Mode на ежегодном концерте  в 1998 году.

«World in My Eyes» в исполнении The Cure также появилась на четвёртом диске их бокс-сета , вышедшего в 2004 году.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Трибьют-альбомы
Depeche Mode